Frankfurt-Mitte-Nord ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Westen an Frankfurt-Mitte-West, im Nordwesten an Frankfurt-Nord-West, im Norden an Frankfurt-Kalbach-Riedberg, im Osten an Frankfurt-Nord-Ost, im Südosten an Frankfurt-Innenstadt III und im Südwesten an Frankfurt-Innenstadt II.

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2021: zusätzlich: PARTEI: 1,9 %; BIG: 0,9 %; FW: 0,9 %

Gliederung 
Frankfurt-Mitte-Nord ist in drei Stadtteile aufgeteilt:
 Dornbusch
 Eschersheim
 Ginnheim

Einzelnachweise 

MitteNord
Frankfurt-Dornbusch
Frankfurt-Eschersheim
Frankfurt-Ginnheim